En Pologne, Książ peut faire référence à :

 Le château de Książ, situé dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Książ, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Książ, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Książ, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.